«Get it on» puede referirse a:

 «Get it on», canción de T. Rex, del año 1971;
 «Get it on», canción de Lisa Scott-Lee, del año 2004.